Борден има више значења:
 Округ Борден (Тексас)
 Борден (Индијана)